Aţ Ţayyibah (arabiska: الطيبة) är en departementshuvudort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Irbid, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Amman. Aţ Ţayyibah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aţ Ţayyibah är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Tall al ‘Ajamī,  meter över havet,  km sydost om Aţ Ţayyibah. Runt Aţ Ţayyibah är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Irbid,  km öster om Aţ Ţayyibah. Trakten runt Aţ Ţayyibah består till största delen av jordbruksmark. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Irbid (guvernement)